Artax – personaggio del romanzo di Michael Ende La storia infinita, cavallo di Atreiu
Artax – personaggio della serie anime I Cavalieri dello zodiaco, uno dei sette Cavalieri di Asgard
Artax – cavallo da corsa purosangue inglese attivo alla fine degli anni 1990